O Hino de Bauru foi oficializado pela Lei Municipal 3719 de 1º de julho de 1993. O hino tem letra e composição de Manuel Domingos de Oliveira e partituras de Hermógenes de Oliveira (piston) e do sargento Antonio Lazarine, então maestro da banda da Polícia Militar (diversos instrumentos de sopro).

O hino exalta a cidade de Bauru como uma cidade com grande possibilidade de progresso, bem como as modificações constantes do município.

Legislação
Oficializado e instituída a obrigatoriedade da execução do Hino de Bauru em todas as festas oficiais da cidade em todos os estabelecimentos de ensino pela Lei Municipal 3.580 de 1º de julho de 1993.

Bauru
Cultura de Bauru